Сі́мпсон () — англійське та шотландське прізвище і топонім.

Персоналії 
 Сімпсон (прізвище)

Персонажі 
 Абрахам Сімпсон — вигаданий персонаж, один з героїв телевізійного мультсеріалу «Сімпсони»
 Барт Сімпсон — один з головних героїв мультиплікаційного серіалу «Сімпсони»
 Гомер Сімпсон — один із головних героїв мультсеріалу Сімпсони
 Ліса Сімпсон — персонаж анімаційного телесеріалу «Сімпсони»
 Мардж Сімпсон — один з головних персонажів анімаційного серіалу «Сімпсони»
 Меґґі Сімпсон — одна з головних героїнь мультсеріалу «Сімпсони»
 Мона Сімпсон — один з вигаданих персонажів мультсеріалу «Сімпсони»
 Тайрон Сімпсон — епізодичний персонаж мультсеріалу «Сімпсони»

В культурі 
 «Сімпсони» () — американський мультиплікаційний серіал.

Географічні назви 

 Пустеля Сімпсона () — піщана пустеля в центральній частині Австралії
 Сімпсон () — гора гірського хребта Оуен-Стенлі у регіоні Папуа в Папуа Новій Гвінеї

Сімпсон () — округ (графство) у штаті Кентуккі
 Сімпсон () — округ (графство) у штаті Міссісіпі
 Сімпсон — місто, штат Канзас
 Сімпсон — місто, штат Північна Кароліна
 Сімпсон — селище, штат Іллінойс
 Сімпсон — селище, штат Луїзіана
 Сімпсон — переписна місцевість, штат Пенсільванія

Інше 
 4788 Сімпсон (4788 Simpson) — астероїд головного поясу, відкритий 4 жовтня 1986 року.
 Метод Сімпсона — один із методів чисельного інтегрування.